Le mesangiosperme sono uno dei due maggiori cladi di angiosperme riconosciuti dalla classificazione APG IV. Il raggruppamento comprende oltre  specie, circa il 99,95% delle angiosperme esistenti.

Descrizione
Nonostante gli studi di filogenesi molecolare riconoscano incontrovertibilmente le mesangiosperme come un raggruppamento monofiletico, nelle piante mature non esiste alcuna sinapomorfia che consenta di distinguere una mesangiosperma da una angiosperma basale. I caratteri che consentono il riconoscimento sono evidenziabili solo negli stadi precoci del loro sviluppo embrionale: l'ovulo delle mesangiosperme contiene un megagametofito, detto anche sacco embrionale, con struttura bipolare, che contiene 8 nuclei cellulari; le cellule antipodali sono persistenti e l'endosperma è triploide.

Tassonomia 
La classificazione APG IV riconosce all'interno delle angiosperme due grandi raggruppamenti: le angiosperme basali, raggruppamento parafiletico che comprende gli ordini Amborellales, Nymphaeales e Austrobaileyales, e le mesangiosperme, ampio clade monofiletico che include gli ordini Ceratophyllales e Chloranthales e i subcladi Magnoliidi, Monocotiledoni ed Eudicotiledoni.

I rapporti filogenetici tra i succitati cladi sono schematizzati nel seguente cladogramma:

Eudicotiledoni e monocotiledoni sono i due raggruppamenti più numerosi, contenendo circa il 75% e il 20% delle specie rispettivamente.

Evoluzione 
La tecnica dell'orologio molecolare applicata alle sequenze del DNA indica che le mesangiosperme si sono originate tra 140 e 150 milioni di anni fa, verso l'inizio del Cretacico.

I fossili più antichi di angiosperme a noi noti sono fossili di mesangiosperme ritrovati negli stadi stratigrafici dell'Hauteriviano, nel Cretacico inferiore.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Angiosperme